Gärdsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gärdsgölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1 ha)
Gärdsgölen (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Gärdsgölen (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn